Rhynchitomacer är ett släkte av skalbaggar. Rhynchitomacer ingår i familjen barrblomvivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Barrblomvivlar
Rhynchitomacer